Hoss bezeichnet:

 Hoss (Album), das dritte Album von Lagwagon
 HOSS (Band), Rockband aus Australien

Hoss ist der Vor- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Hoss Power (* 1971, bürgerlich: Sascha Vollmer), Sänger und Rhythmusgitarrist der Band The BossHoss

Hoss oder Hoß ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Hoss (1939–2016), deutscher Fußballtrainer
 Daniel Hoß (* 1987), deutscher Blindenfußballspieler
 Franz Hoß (1866–1947), österreichischer Politiker
 Gerrit Hoss (* 1980), deutscher Musiker, Autor und Moderator
 Hal E. Hoss (1892–1934), US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Hans Hoss (1923–2013), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Johannes Hoss (* 1990), österreichischer Kameramann und Drehbuchautor
 Max Hoß (1878–1966), württembergischer Oberamtmann und Landrat
 Nina Hoss (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Selim al-Hoss (* 1929), libanesischer Politiker
 Susanne Hoss (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Walther Hoß (1900–1993), Professor und Architekt
 Wendell Hoss (1892–1980), US-amerikanischer Hornist
 Willi Hoss (1929–2003), deutscher Politiker

Hoss ist der Spitzname folgender Personen:

 Jeff Hostetler (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Eric Cartwright, fiktiver Charakter in der Serie Bonanza

Siehe auch:
 HOS
 Hohs